Кортен — название ряда населённых пунктов:

 Кортен — село в Сливенской области, Болгария
 Кортен — село в Тараклийском районе, Молдова
 Новый Кортен — село в Тараклийском районе, Молдова

Кортен — фамилия немецкого или французского происхождения:

 Кортен, Гюнтер (1898—1944) — начальник Генштаба люфтваффе.
 Кортен, Элен (род. 1972) — французская гребчиха.

См. также 
 Кортен-сталь
 Кортенар
 Кортенова